Юлия Олеговна Борисенко (; ) — белорусская футболистка, игравшая на позиции защитника. В составе трех клубов участвовала в женской Лиге Чемпионов УЕФА — ЖФК «Зорка-БДУ», «Рязань-ВДВ» и ЖФК «Минск».

Карьера 
С 2010 года по 2011 год играла в составе ЖФК «Зорка-БДУ». В составе этого клуба завоевала Кубок Белоруссии 2010 года, в результате получила возможность участвовать в квалификационных матчах женской Лиги Чемпионов УЕФА 2010/2011. Отыграла полное время на двух матчах против норвежского клуба Рёа. Провела за Зорку БДУ два сезона, в течение которых заработала десять жёлтых карточек. В конце августа 2011 года перешла в российский клуб «Рязань-ВДВ», за который играла до конца 2012 года, заработала три жёлтых карточки. В начале 2013 года на правах аренды перешла в ЖФК «Дончанка» (Азов), за который провела одиннадцать игр, заработала одну жёлтую карточку. Летом 2013 года вернулась в «Рязань-ВДВ», в котором до конца сезона 2013 года провела четыре матча. Стала чемпионкой России сезона 2013/2014 года. В течение 2014 года в основе клуба не играла. На матче женской Лиги Чемпионов УЕФА против шведского «Русенгорд» 8 октября 2014 года осталась на скамейке запасных. В 2015 году вернулась в Белоруссию, где выступала в ЖФК «Минск» на позиции полузащитника. В сезонах 2016 и 2017 годов продолжила выступать в составе ЖФК «Минск» на позиции защитника. Регулярно вызывалась в сборную Белоруссии, в одном матче была капитаном команды. Впервые выступила за молодёжную сборную 27 сентября 2007 года в первом отборочном раунде Чемпионата Европы против сборной Сербии.

Достижения 
 Зорка-БДУ

Победитель

 Женский Кубок Белоруссии по футболу: 2010
 Женский Суперкубок Белоруссии по футболу: 2010

 Рязань-ВДВ

Победитель

 Чемпионат России по футболу среди женщин: 2013
 Суперкубок России: 2013
 Кубок России по футболу среди женщин: 2014

 «Минск»

Победитель

 Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин: 2015, 2016, 2017
 Женский Кубок Белоруссии по футболу: 2015, 2016, 2017
 Женский Суперкубок Белоруссии по футболу: 2015, 2016

Смерть 
Борисенко скончалась 23 июля 2018 года. 22 июля она отправилась с подругами отдохнуть на озеро Каташи (Кобринский район, Белоруссия). По словам тренера, Юлия обычно не плавала и даже не купалась, но тогда решила искупнуться с двумя подругами. Когда подруги вышли на берег, Юлии с ними уже не было. Вызвали спасателей и милицию, но найти Юлию не удавалось. Более опытная поисковая группа через 6-7 часов обнаружила тело Юлии на расстоянии 50 метров от места, в котором девушки выбегали из воды на берег. Похороны проходили в городе .

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 27 матчей / 1 гол; 10 побед, 2 ничьих, 15 поражений.

Примечания 

Футболистки Белоруссии
Игроки ЖФК «Зорка-БДУ»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Дончанка»
Игроки ЖФК «Минск»
Игроки женской сборной Белоруссии по футболу
Утонувшие